Grootkopboloogwants
 Zwarte boloogwants